Натуральне число 1932
 1932 рік до нашої ери
 1932 рік нашої ери